Hiếu Liêm (Bình Dương)
 Hiếu Liêm (Đồng Nai)